Kincsem - többszörös díjnyertes magyarországi versenyló, a legyőzhetetlen „csodakanca”
 Kincsem (Loverboy) - 2005-ben bemutatott amerikai filmdráma
 Kincsem - 2014-ben bemutatott magyar tévéjáték
 Kincsem - 2017-es magyar romantikus kalandfilm a csodakancáról és gazdájáról
 Kincsem - Szélesi Sándor 2017-ben megjelent regénye

Jegyzetek